Симор има више значења:
 Симор (округ Оу Клер, Висконсин)
 Симор (Илиноис)
 Симор (Тенеси)
 Симор (Ајова)
 Симор (Тексас)
 Симор (Индијана)
 Симор (Мисури)